Musikerviertel bzw. Musikviertel ist der Name folgender Wohngebiete:

 Weststadt (Bonn)
 Musikerviertel (Flensburg)
 Südstadt (Kassel)
 Musikviertel (Leipzig)
 Rheinufer Süd in Ludwigshafen am Rhein
 Offenbach-Musikerviertel
 Musikerviertel (Schweinfurt)